Telmac 1800 был ранним микрокомпьютером, поставляемым в форме набора комплектующих. Он был представлен в 1977 году, финской компанией Telercas, импортером RCA микрочипов. Большинство из 2,000 изготовленных наборов, были куплены энтузиастами электроники из Финляндии, Швеции и Норвегии.

Позднее стала доступна плата расширения OSCOM, которая включала буквенно-цифровой видеодисплей и до 12 КБ памяти. Tiny BASIC 4 КБ может работать в этой конфигурации.

Первая в истории видеоигра, разработанная в Финляндии, Chesmac, была разработана Раймо Суонио (Raimo Suonio) на компьютере Telmac 1800 в 1979 году.

Основные особенности 

 RCA 1802 (COSMAC) микропроцессор CPU
 Компакт-кассетный интерфейс
 2 КБ RAM, расширяемая до 4 КБ
 Разрешение экрана 64×32 пикселей
 Способен запустить интерпретатор CHIP-8

Ссылки

Внешние ссылки 

 Chip8.com Сайт, посвященный Chip-8 и связанным системам. Поддерживает наиболее полную коллекцию программ Chip-8 в сети.
 Revival Studios Разработчик новых игр Chip-8 / SuperChip / MegaChip8.
 Telmac 1800 schematics.

Ранние микрокомпьютеры
Появились в 1977 году